Гребеню́к — українське прізвище. Буквально є народною назвою птаха стрижа.

Відомі носії:

 Гребенюк Валерій Миколайович — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України у Південній Африці.
 Гребенюк Віктор Іванович — український письменник.
 Гребенюк Володимир Якович — музикант, педагог, Заслужений працівник культури України.
 Гребенюк Денис Васильович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гребенюк Іван Миколайович — український журналіст телеканалу 1+1.
 Гребенюк Іван Федорович (1918—2002) — український радянський письменник, поет, підполковник.
 Гребенюк Максим Олегович (1996—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гребенюк Микита Андрійович (1918—1995) — Герой Радянського Союзу.
 Гребенюк Михайло Кирилович, при народженні Михайло Кирилович Ребрихін (1924—2002) — узбецький радянський російськомовний письменник-фантаст, автор детективних творів, поет, перекладач і журналіст.
 Гребенюк-Дарманчук Мирослава (1918—1996) — бандуристка, відбувала каторгу.
 Гребенюк Оксана Степанівна ( 1963) — українська актриса.
 Гребенюк Олександр Валентинович (1986—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гребенюк Олександр Володимирович — старший лейтенант, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Гребенюк Олексій Михайлович (1969—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гребенюк Олена Степанівна (* 1975) — українська оперна співачка.
 Гребенюк Павло Миколайович (* 1972) — український поет.
 Гребенюк Руслан Миколайович — тракторист товариства «Волинь Нова» (Волинська область), відзначений орденом «За заслуги» III ступеня
 Гребенюк Сергій Васильович (1985—2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гребенюк Тарас Олександрович (*1971) — український футболіст, воротар, та футбольний тренер.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк